Stolotermes är ett släkte av termiter. Stolotermes ingår i familjen Termopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Termiter
Stolotermes